Дам (), Дамм (), Даме (), Дамме ()  — многозначный термин.

Термин чаще всего происходит от германских слов со значением «дорога» или «дамба», и, помимо всего прочего, является составной частью таких топонимов, как Амстердам («дамба на реке Амстеле»), Роттердам («дамба на реке Ротте»), Курфюрстендамм («дорога курфюрста») и немецкий Альтдамм (ныне город Домбе в Польше).

От названия города Дамме во фламандской части Бельгии происходит фамилия Ван Дамме, которая затем в других языках приобрела также формы Ван Дамм, Ван Дам, Вандам или Вандамм (не следует путать с Вандомом).

Дам

Топоним и другое 
 Дам — посёлок в Узбекистане.
 Дам — центральная площадь в Амстердаме.
 Дам — одна из индийских мер веса.

Фамилия 
 Дам, Атли (1932—2005) — фарерский государственный деятель, премьер-министр Фарерских островов (1970—1981, 1985—1989 и 1991—1993).
 Дам, Людвиг (1884—1972) — датский пловец, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1908.
 Дам, Мадс (род. 1988) — норвежский футболист.
 Дам, Себастьян (род. 1987) — датский хоккеист.
 Дам, Фредрик (род. 1982) — норвежский футболист.
 Дам, Хенрик Карл Петер (1895—1976) — датский биохимик и физиолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине в 1943 году.
 Дам, Эдмон (1893—1956) — французский борец вольного и греко-римского стилей, бронзовый призёр Олимпийских игр.

Дамм

Топоним 
 Дамм — прежнее название озера Домбе в Западно-Поморском воеводстве Польши.
 Дамм — коммуна в Германии, в земле Мекленбург-Передняя Померания. 
 Дамм — коммуна в Германии, в земле Мекленбург-Передняя Померания.

Фамилия 
 Дамм, Арвид Герхард (?—1927) — шведский инженер и изобретатель. 
 Дамм, Кристиан Тобиас (1699—1778) (:en:Christian Tobias Damm) — немецкий филолог, теолог.
 Дамм, Лассе — датский кёрлингист.
 Дамм, Мартин (род. 1972) — чешский профессиональный теннисист, победитель Открытого чемпионата США 2006 года в мужском парном разряде. 
 Дамм, Петер (род. 1937) — немецкий валторнист и музыкальный педагог.
 Дамм, Родригу (род. 1980) — бразильский боец смешанного стиля.
 Дамм, Ульрик (род. 1970) — датский кёрлингист и тренер.
 Дамм, Юрген (род. 1992) — мексиканский футболист.

Даме

Топоним 
 Даме (река) — река в Германии, приток Шпре;
 Даме-Шпревальд (район) — административный район в составе земли Бранденбург;
 Даме-Хайдезеен — природный парк к юго-востоку от Берлина на территории района Даме-Шпревальд;
 Даме (Марк) — город в федеральной земле Бранденбург;
 Даме (Гольштейн) — населённый пункт в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн.

Дамме

Топоним 
 Дамме (Фехта) — город в Германии, в земле Нижняя Саксония.
 Дамме (Бельгия) — город в Бельгии, в провинции Западная Фландрия.

См. также 
 Вандом

Примечания